12-й выпуск Энеко Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 19 по 25 сентября 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал бельгийский велогонщик Ники Терпстра из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 4 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 176 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале марта 2016 года.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2 
Лучшее время в раздельном старте показал австралиец Роан Деннис из . Трассу длиной 9.6 км он преодолел за 10 мин. 48 сек. cо средней скоростью 53.33 км/ч и опередил, ставшего вторым голландца Йоса Ван Эмдена () на 5 секунд. Тройку замкнул немец Яша Зюттерлин из . Показанное время позволило Деннису возглавить общий зачет.

Этап 3

Этап 4

Этап 5 
В командной гонке первенствовала американская , показав на 21-километровой дистанции на 6 секунд лучшее время чем бельгийская команда «», и на 23 секунды — чем голландская , вернув тем самым лидерскую позицию в «генерале» Роану Деннису.

Этап 6 
Победителем этапа стал 22-летний словенский гонщик Лука Пиберник из команды «», одержав первую в карьере викторию на этапе гонки мирового тура. Он находился в отрыве дня вместе с четырьмя другими гонщиками, и их отрыв сумел удержать преимущество до финиша, разыграв спринт, в котором словенец обошёл своих попутчиков по отрыву: британца Марка МакНалли () и бельгийца Берта Ван Лерберга ().

Этап 7 
Этап проходил под дождём, осложнившим прохождение брусчатки знаменитого подъёма Мюр ван Герардсберген. Лидировавший в общем зачёте Роан Деннис из  упал за 50 км до финиша, а затем сошёл с гонки.

Решающие атаки начались на последних 40 км до финиша, когда атака Боба Юнгельса из команды «» сформировала отрыв, в который уехали в том числе товарищ Юнгельса по команде Ники Терпстра, норвежец Эдвальд  Боассон  Хаген () и бельгиец Оливер Насен (). За 6 км до финиша они остались впереди втроём, и везли догонявшим их группам около 44-x секунд. На финише тройка лидеров разыграла спринт, где Боассон Хаген стал победителем этапа. Ники Терпстра финишировал вторым и возглавил генеральную классификацию, став победителем Энеко тура 2016. Оливер Насен занявший на этапе 3-е место, поднялся на вторую позицию в общем зачёте. Петеру Сагану () не удалось переложиться к группе лидеров, но он сумел защитить место на подиуме гонки, на 2 секунды опередив олимпийского чемптона Грега Ван Авермата () и заняв в гонке третье место.

Лидеры классификаций  
На Энеко Туре 2016 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался белой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапов 2 (индивидуальной гонки) и 5 (командной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах, расположенных на так называемых золотых километрах (eneco golden kilometrе): 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил красную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на всех этапах, кроме командной гонки и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах, совпадающих с теми, на которых разыгрывались бонусные секунды.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 

Мировой тур UCI 2016
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спорт в Бельгии в 2016 году
Сентябрь 2016 года
Энеко Тур